Le romene Ioana Ducu e Ioana Loredana Roșca sono le campionesse dell'Open di Francia 2014 - Doppio ragazze, ma entrambe non hanno preso parte a questa edizione.

Le ceche Miriam Kolodziejová e Markéta Vondroušová hanno conquistato il titolo, battendo in finale le americane Caroline Dolehide e Katerina Stewart con il punteggio di 6-0, 6-3.

Teste di serie 

  Miriam Kolodziejová /  Markéta Vondroušová (campionesse)
  Sofia Kenin /  Katie Swan (quarti di finale)
  Dalma Gálfi /  Fanny Stollár (quarti di finale)
  Michaela Gordon /  Charlotte Robillard-Millette (secondo turno)
  Usue Maitane Arconada /  Nadia Podoroska (semifinale)
  Caroline Dolehide /  Katerina Stewart (finale)
  Pranjala Yadlapalli /  Zheng Wushuang (quarti di finale)
  Anna Kalinskaja /  Aleksandra Pospelova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2015